Демон:
 Демон — сверхъестественное существо.
 Демон — вулкан на острове Итуруп, Россия.
 Песочный демон — то же, что пыльный вихрь.

Литература 
 «Демон» — стихотворение А. С. Пушкина, 1823.
 «Демон» — поэма М. Ю. Лермонтова, 1829—1839.
 «Демон» — одно из русских названий пьесы «Иблис» Гусейна Джавида, 1918.

Живопись 
 «Демон летящий» — незаконченная картина Михаила Врубеля, 1889. Иллюстрация к поэме Лермонтова.
 «Демон сидящий» — картина Михаила Врубеля, 1890. Иллюстрация к поэме Лермонтова.
 «Демон поверженный» — картина Михаила Врубеля, 1901—1902. Иллюстрация к поэме Лермонтова.
 Демон-Бретон, Виржини — французская художница (1859—1935).

Музыка 
 «Demon» — английская хард-рок группа, основанная в 1979 году
 «Демон» — опера А. Г. Рубинштейна, 1872. По поэме Лермонтова.
 The Demon — сценический псевдоним американского музыканта Джина Симмонса.
 Демон, Житан — французская вокалистка и музыкант.
 Демон Когурэ — японский вокалист и телеведущий.

Фильмы 
 «Демон» — фильм-опера, 1960, СССР, реж. Виталий Головин. Экранизация оперы Рубинштейна.
 «Демон» — японский фильм 1978 года, режиссёр Ёситаро Номура
 «Демон» (Yasha) — японский фильм 1985 года, режиссёр Ясуо Фурухата
 «Демон» (Aaj Ka Ravan) — индийский фильм 2000 года, режиссёры Касам Али и Митхун Чакраборти
 «Демон» (Incubus) — американский фильм 2002 года, режиссёр Хесус Франко
 «Демон» — российский короткометражный фильм 2004 года, режиссёр Ирина Евтеева
 «Демон» (Raavanan) — индийский фильм 2010 года, режиссёр Мани Ратнам

Наука 
 Демон Лапласа — мысленный эксперимент Пьера-Симона Лапласа 1814 года.
 Демон Максвелла — мысленный эксперимент Джеймса Максвелла 1867 года.
 Демон Дарвина — мысленный эксперимент Чарльза Дарвина.
 Заряд-демон — подкритичный объём плутония, участвовавший в двух несчастных случаях в лабораториях Лос-Аламоса.

IT 
 Демон — компьютерная программа в UNIX-системах, работающая в фоновом режиме.
 Демон BSD — талисман операционных систем BSD.

См. также 
 Демон (фильм)
 Демоны (значения)
 Daemon
 Бес (значения)
 Чёрт (значения)
 Дьявол (значения)